Manse steht für:

 Manse, Flächenmaß
 Manse (Fluss), rechter Zufluss der Vienne bei L’Île-Bouchard, Département Indre-et-Loire, Frankreich
 Manse (Ghana), Fluss in Ghana
 Angehöriger des Volkes der Mansen

Manse ist der Familienname folgender Personen:
 Angelus Manse (1357–1425), Abt des Stiftes Rein

Siehe auch:
 The Manse